Otra jelentheti:

Otra, folyó Norvégiában.
Otra, norvég hadihajó.
Otra, bangladesi falu.